Ранчо Санта Моника има више значења:

 Ранчо Санта Моника (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Моника, Пан и Пан (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Моника (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Санта Моника (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санта Моника (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Моника (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Санта Моника (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику